Frankie Addams ( pour la version originale) est un roman de Carson McCullers publié en 1946 ;
  est un film américain réalisé par Fred Zinnemann, sorti en 1952, adapté du roman de Carson McCullers ;
  est un téléfilm de Delbert Mann diffusé en 1982 ;
  est un téléfilm de Fielder Cook diffusé en 1997.